«Атлетіку Петролеуш ду Намібе» або просто «Атлетіку» () — професіональний ангольський футбольний клуб з міста Намібе, столиці однойменної провінції. Клуб має таку назву завдяки головному спонсору — Сонангол — велика державна нафтогазова компанія Анголи.

Історія клубу 
Клуб було створено в 1986 році як «Деспортіву Сонангол ду Намібе», в портовому місті Намібе, який до 1985 року носив португальську назву «Мочамедеш». 2005 року команда змінила свою назву на «Атлетіку Петролеуш ду Намібе», і більше не носить ім'я свого колишнього головного спонсора — «Сонангол».

Досягнення 
  Кубку Анголи:
  Володар (2): 2001, 2004

Виступи в Гіроболі 

Примітка: Рейтинг  означає, що клуб вилетів з чемпіонату

Статистика виступів на континентальних турнірах 

 1999: Клуб не з'явився на матч-відповідь та вибув з турніру.

Відомі тренери

Джерела 
 Профіль «Атлетіку Петролеуш ду Намібе»  на сайті Гірабола
 Профіль «Атлетіку Петролеуш ду Намібе»  на сайті www.fussballzz.de
 Профіль «Атлетіку Петролеуш ду Намібе»  на сайті www.soccerway.com

Футбольні клуби Анголи
Футбольні клуби, засновані 1986
Намібе (провінція)